Javier Aguirre peut désigner :
 Javier Aguirre Onaindía (1958-), joueur puis entraineur mexicain de football ;
 Javier Aguirre (1935-2019), réalisateur espagnol.